Le Racing Club des Sportifs de La Chapelle-Saint-Luc est un club français de football basé à La Chapelle-Saint-Luc.

Le club évolue depuis 2007 en championnat de Division d'Honneur (Niveau VI) de la Ligue de Champagne-Ardenne de football après sa relégation de Championnat de France Amateurs 2.

Historique 

Le club passé de la Division d'Honneur Régionale au Championnat de France amateur entre 1996 et 2001.

Identité

Logos

Bilan saison par saison du RCS La Chapelle

Entraîneurs 
 2002-2004 :  Gilles Salou
 2008-2011 :  Daniel Zorzetto
 2011-2012 :  Hervé Papavero
 2014-2016 :  Alexandre Cusin
 2016-2017 :  Jean-Louis Montero
 2017-2020 :  Mohamed Faty
 2020- :  Dominique Delattre

Anciens joueurs 

  Albert Lobé (1995-2001)
  Olivier Thomas (1996-2001)

Références

Club de football dans le Grand Est
Club de football fondé en 1942